Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Актобе» с 1967 года.

Статистика выступлений 
.

«Актобе́» () — казахстанский футбольный клуб из одноименного города.

СССР (1967-1991)

Казахстан (1992-н.в.)

Примечания

Ссылки 
 RSSSF.com

 
Актобе